No Label 2 — микстейп американского хип-хоп-трио Migos, выпущенный 25 февраля 2014 года. Его спродюсировали Zaytoven, Metro Boomin, TM88 и Da Honorable C.N.O.T.E. и другие. На микстейпе присутствуют гостевые участия от Meek Mill, Rich Homie Quan, Machine Gun Kelly, Янг Тага и Jermaine Dupri. Он является продолжением микстейпа No Label. «Fight Night» достиг 69-го места в чарте Billboard Hot 100, став самым успешным синглом группы в то время.

Отзывы 
No Label 2 был встречен в целом положительными отзывами от музыкальных критиков. Consequence of Sound описали его как «идеальное сочетание хриплых партийных мелодий и триумфальных рэп-гимнов для вашего следующего барбекю или вечеринки». Exclaim! сказали, что на микстейпе есть потенциальные хиты.

В июне 2014 года No Label 2 был ремастерирован. Было добавлено пять дополнительных песен. У этой версии микстейпа другая обложка.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Migos
Микстейпы 2014 года
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы Quality Control Music
Альбомы-сиквелы
Альбомы, спродюсированные TM88